Elisenau – località della città tedesca di Jerichow
 Elisenau – località del comune tedesco di Ahrensfelde